est un terme anglais signifiant « paradoxe ». C'est aussi le titre de plusieurs œuvres :

Musique 
 , un groupe de thrash metal allemand ;
 Paradox, album de Nanase Aikawa (1997) ;
  Paradox, Western et album de Neil Young et Promise of the Real (réalisé par sa nouvelle compagne, Daryl Hannah).

Informatique 
 Paradox, un système de gestion de base de données ;
 Paradox Interactive, un studio suédois de développement de jeux vidéo ;
 Paradox, un groupe warez déplombant des logiciels de jeux et autres.

Cinéma 
 Paradoxe (Paradox), un film américain réalisé par Michael Hurst, sorti en 2016 ; 
 Paradox, un film hong-kongais réalisé par Wilson Yip, sorti en 2017 ;
 Paradox, un film américain écrit et réalisé par Daryl Hannah, sorti en 2018.

Télévision 
 Paradox, une série télévisée.